Злой дух:
 Злой дух — нечистая сила
 Злой дух — фильм
 Злой Дух — музыкальная группа

См. также 
Злой дух Ямбуя (фильм)
Злой дух Ямбуя (роман)